Die Nordea Open 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Juli 2022 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Infosys Hall of Fame Open gespielt. Sowohl die Infosys Hall of Fame Open als auch die Nordea Open gehörten zur ATP Tour 250.

Titelverteidiger aus dem Vorjahr war Casper Ruud im Einzel sowie Sander Arends und David Pel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 534.555 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 597.900 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 109 kB)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Båstad